Margarita Babenberška (oko 1204. – 1266.), naslovna vojvotkinja Austrije i Štajerske, kraljica Rimljana i Češke
 Margarita Habsburška (1480. – 1530.), habsburška kraljevna i kćer Maksimilijana I., sv. rimskog cara i Marije Burgundske
 Margarita od Parme, (1522. – 1586.), namjesnica za Habsburšku Nizozemsku, kćer Karla V., sv. rimskog cara, udana za Alekandra Medicija i preudana za Oktavija Farnesea
 Margarita Austrijska (1584. – 1611.), kraljica Španjolske, Portugala, Napulja i Sicilije, praunuka sv. rimskog cara Ferdinanda I.